Le Qatar Classic féminin 2001 est l'édition féminine 2001 du Qatar Classic qui se déroule au Khalifa International Tennis and Squash Complex à Doha du 5 au . La  mondiale et championne du monde Sarah Fitz-Gerald remporte cette première édition en battant Leilani Joyce en finale.

Têtes de série

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Qatar Classic
 Qatar Classic masculin 2001

féminin 2001
Squash en 2001
Sport au Qatar en 2001
Sport en octobre 2001